66-os főút (Magyarország) Kaposvár és Pécs között
 Route 66 az Amerikai Egyesült Államok kultikus országútja a kaliforniai Santa Monica és Chicago között
 66-os főút (Szlovákia) Ipolyság és Javorina között

Művészet
Vissza a 66-os úton a Hobo Blues Band nagylemezének címe
Route 66 Bobby Troup számos feldolgozásban felvett dala